Baureihe 98 steht 
für diverse Lokalbahn- oder sonst nicht einzuordnende Dampflokomotiven der Deutschen Reichsbahn:
 Baureihe 98.0: Sächsische I TV
 Baureihe 98.1: Oldenburgische T 2
 Baureihe 98.138–139: Werkbahnlok durch die DR 1949 übernommen
 Baureihe 98.2: Oldenburgische T 3
 Baureihe 98.3: Bayerische PtL 2/2
 Baureihe 98.4: Pfälzische T 4.II
 Baureihe 98.4–5: Bayerische D XI, Bayerische PtL 3/4
 Baureihe 98.6: Pfälzische T 4.I, Bayerische D VIII, Pfälzische D VIII
 Baureihe 98.7: Bayerische BB II
 Baureihe 98.8–9: Bayerische GtL 4/4
 Baureihe 98.10: Neubaulokomotive
 Baureihe 98.11: Umbaulokomotive aus 98.8–9
 Baureihe 98.12: BBÖ 162, ČSD-Baureihe 313.4
 Baureihe 98.13: BBÖ 99, BBÖ 199, ČSD-Baureihe 320.0, JDŽ 153
 Baureihe 98.14: BBÖ 399
 Baureihe 98.15: LAG Nr. 50 bis 76
 Baureihe 98.16: Bayerische GtL 4/4 (LAG Nr. 80 und 81)
 Baureihe 98.17: LAG Nr. 84 bis 86
 Baureihe 98.18: LAG Nr. 87 und 88
 Baureihe 98.59: durch die DR 1949 übernommene Lokomotive
 Baureihe 98.60–61: diverse durch die DR 1949 übernommene Lokomotiven
 Baureihe 98.62: diverse durch die DR 1949 übernommene Lokomotiven
 Baureihe 98.63: diverse durch die DR 1949 übernommene Lokomotiven
 Baureihe 98.64: diverse durch die DR 1949 übernommene Lokomotiven
 Baureihe 98.70:
 Sächsische VII TS, Sächsische VII T
 BBÖ 96, ČSD-Baureihe 310.0
 diverse durch die DR 1949 übernommene Lokomotiven
 Baureihe 98.71: Sächsische VII, LAG Nr. 42 und 43
 Baureihe 98.72: Sächsische IIIb T, LAG Nr. 27 und 28, 
 Baureihe 98.73: Sächsische II, LAG Nr. 17 bis 49
 Baureihe 98.74: Oldenburgische T 1.2, LAG Nr. 17 bis 49
 Baureihe 98.75: Bayerische D VI
 Baureihe 98.76: Bayerische D VII, LAG Nr. 9 und 10, LAG Nr. 50 bis 76
 Baureihe 98.77:
 Bayerische D X
 ČSD-Baureihe 300.6, ČSD-Baureihe 310.1, ČSD-Baureihe 310.8, ČSD-Baureihe 311.5
 Baureihe 98.78: ČSD-Baureihe 400.1 
 Baureihe 98.79: BBÖ 14
 Baureihe 98.80: ČSD-Baureihe 200.0